Franciszek Ksawery Stadnicki (?–1775) – podczaszy latyczowski, chorąży czerwonogrodzki i podolski, poseł na sejmy
 Franciszek Stadnicki (1742–1810) –  konfederat barski; obrońca Krakowa, starosta ostrzeszowski; rotmistrz, poseł na sejm z ziemi wieluńskiej